Piłkarzyki
 Piłkarzyki na sprężynkach
 Piłkarzyki na kartce
 Piłkarzyki – gra rozgrywana z użyciem stołu i magnesów wydawana przez wsolczesne firmy z branży gier planszowych, np. amerykańską duplay.                                        Zobacz też Cymbergaj Piłkarzyki rozrabiają